Ursa Major est le nom latin qui désigne la Grande Ourse, l’une des 88 constellations.

Dans les produits culturels, ce nom a été repris :
 en 1981, par Bill Mantlo et Sal Buscema, pour un personnage de bande dessinée américaine : Ursa Major ;
 en 1999, par le groupe de rock alternatif américain Third Eye Blind pour un album ; 
 en 2001, par le groupe d'electro suisse Sinner DC pour un album.
Ursa Major Technologies est une entreprise aérospatiale américaine.

Ursa Major est une chocolaterie parisienne qui décline ses créations sur le thème de l'astronomie.